Športski kuglački klub "Sloboda-TVIN" (ŠKK "Sloboda-TVIN"; ŠKK "Sloboda-Tvin"; Sloboda-TVIN Virovitica; Sloboda-TVIN; Sloboda-Tvin; Sloboda TVIN; Sloboda Tvin) je ženski kuglački klub iz Virovitica, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. klub se natječe u "2. hrvatskoj ligi za žene - Istok", ligi drugog stupnja hrvatske kuglačke lige za žene. 

 O klubu 
1978. godine pri virovitičkim kuglačkim klubovima "Sloboda" (osnovani 1947., odnosno 1949. godine) i "TVIN" (osnovan 1953. godine) su formirane ženske seniorske ekipe. 1988. godine je došlo do spajanja ovih ženskih klubova u zajednički klub "Sloboda-TVIN" (često i pod nazivom "Sloboda-Tvin").  
Osamostaljenjem Hrvatske, "Sloboda-TVIN" je igrala 5 sezona u "1. hrvatskoj ligi" (posljednji put u sezoni 2011./12.), te također se natjecala u "1. B ligi" (skupine "Sjever" i "Istok") te skupinama "2. hrvatske lige".    "Sloboda-TVIN" za treninge i utakmice koristi kuglanu Športskog društva "TVIN", koja je otvorena 1977. godine. 

 Uspjesi 

 Ekipno 
 2. HKL 
 prvak: 2004./05. (Istok), 2007./08. (Istok), 2012./13. (Istok) 
 drugoplasirani: 2013./14. (Istok'')

Pojedinačno (po disciplinama)

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutarnje poveznice  
 Kuglački klub TVIN Virovitica 
 Virovitica

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Športski kuglački klub Sloboda TVIN - 810197 
 kuglanje.hr, Sloboda-Tvin 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB SLOBODA-TVIN

Izvori 
 
 Zvonimir Prpić i dr.: Povijest športa u Virovitici , Virovitica, 1997., , str. 69-74 
 virovitica.hr, Obilježeno 35 godina kuglačkog kluba Sloboda Tvin , objavljeno 22. siječnja 2013., pristupljeno 6. studenog 2020.  
 library.foi.hr, "Virovitički list", br. 2071, (13/1998), god. XLVI, izdano 3. travnja 1998., str. 15, (Šport), preuzeto 8. studenog 2020. 
 poslovna.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB SLOBODA-TVIN 
 fininfo.hr, ŠKK "SLOBODA-TVIN" 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB "SLOBODA-TVIN" 
 companywall.hr, ŠKK "SLOBODA-TVIN" 
 mojatvrtka.net, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB SLOBODA-TVIN 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi 
Šport u Virovitici
Sloboda-TVIN